Агатокле́ус () — греческая (киприотская) фамилия. Известные носители:
 Агатоклис Агатоклеус — кипрский спортсмен, победитель любительского ЧМ по бодибилдингу (1995).
 Агатоклис Агатоклеус (род. 1988) — кипрский футболист, вратарь.
 Мариос Агатоклеус (род. 1974) — кипрский футболист, нападающий.
 Никос Агатоклеус — кипрский футболист, полузащитник.
  (род. 1977) — кипрский футболист, защитник.

См. также 
 Агафокл (значения)